Nathan Smith může být:

 Nathan Smith (biatlonista) (* 1985) – kanadský biatlonista
 Nathan Smith (lední hokejista) (* 1982) – kanadský lední hokejista
 Nathan Smith (senátor) (1770–1835) – americký politik